Gránicz Patrik (Pécs, 1995. január 9. –) magyar labdarúgó, a Békéscsaba csatára.

Források 

1995-ben született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A PMFC labdarúgói
A Szentlőrinci AC labdarúgói
A Kozármisleny SE labdarúgói
A Békéscsabai Előre labdarúgói